Парове опалення — один з різновидів систем опалення будівель. На відміну від водяного або повітряного опалення, теплоносієм є водяна пара. Не плутати з центральним паровим опаленням, назва якого йде від робочого тіла. Кінцевому споживачу тепло доставляється за допомогою теплоносія, робоче тіло залишається в місці генерації.

Особливістю парового опалення є комбінована віддача тепла робочим тілом (парою), яке не тільки знижує свою температуру, але і конденсується на внутрішніх стінках опалювальних приладів. Питома теплота пароутворення (конденсації), яка виділяється при цьому, становить близько 2.3 МДж / кг, тоді як охолодження пари на 50 ° C дає тільки 100 кДж / кг.

Джерелом тепла в системі парового опалення може служити опалювальний паровий котел, відбір пари з парової турбіни або редукційно-охолоджувальна установка, яка б знизила тиск і температуру пари енергетичних котлів до безпечних для споживача параметрів. Також джерелом вироблюваної теплової енергії з парою можуть служити утилізаційні установки, що встановлюються, наприклад, на металургійних підприємствах. Опалювальними приладами є радіатори опалення, конвектори, оребрені або гладкі труби. Утворений в опалювальних приладах конденсат повертається до джерела тепла самопливом (в замкнутих системах) або подається насосом (в розімкнутих системах). Тиск пари в системі може бути нижче атмосферного (т. з. вакуум-парові системи) або вище атмосферного (до 6 атм). Температура пари не повинна перевищувати 130 ° С.

Переваги та недоліки 
Перевагами парового опалення є:
 невеликі розміри і менша вартість опалювальних приладів
 мала інерційність і швидкий прогрів системи
 відсутність втрат тепла в теплообмінниках.

Недоліками парового опалення є:
 висока температура на поверхні опалювальних приладів
 неможливість плавного регулювання температури приміщень
 шум при заповненні системи парою
 складності монтажу відводів до працюючої системи.

Посилання 
 

Теплопостачання
Опалення